Xiaoguan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaoguan (socken i Kina, Guizhou), 
 Xiaoguan (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar